

Населені пункти та їхні частини

 Ґолін — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Ґолін — село в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґолін — осада в гміні Новоґрудек-Поморський Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки